Joánisz Vretósz, Jani Vreto (1822–1900) albán publicista, könyvkiadó eredeti görög neve
Joánisz Vretósz 19. századi görög atléta, olimpikon